Parrenin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Emmanuelle Parrenin (1949-), artiste et chanteuse française ;
 Dominique Parrenin (1665-1741), prêtre jésuite et géographe français, missionnaire en Chine ;
 Hippolyte Parrenin (1851-1915), horloger français ;
 Jacques-Louis Parrenin (1919-2010), violoniste français ;
 Joseph Parrenin (1941-), agriculteur et homme politique français.

Divers 
 Quatuor Parrenin, ensemble de musique de chambre français.

Patronyme français